Vogtländer steht für:

 Bewohner der deutsch-tschechischen Region Vogtland
 die Gesellenvereinigung Freie Vogtländer Deutschlands

Nutztierrassen:
 Vogtländer (Huhn), eine Hühnerrasse
 Vogtländer Weißkopf Trommeltaube, eine Taubenrasse
 Vogtländisches Rotvieh, eine Rinderrasse

Siehe auch:
 Voigtländer (Begriffsklärung)